Влади́мир Бори́сович Ко́ренев (20 июня 1940, Севастополь, СССР — 2 января 2021, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, педагог. народный артист РФ (1998).

Биография 
Родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева (1913—1965).

Детство Владимира Коренева прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у него проявился интерес к литературе и театру. Одноклассница Лариса Лужина привела Владимира в драмкружок, которым руководил актёр Русского драматического театра Иван Данилович Россомахин. В кружке также занимались будущие актёры Виталий Коняев, Игорь Ясулович и Лилиан Малкина. Спектакли, поставленные под руководством Ивана Даниловича, показывали не только на школьной, но и на профессиональной сцене. После окончания школы Владимир Коренев избрал профессию актёра и в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, учеников Станиславского и Немировича-Данченко.

Он учился на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актёрам подыскивать исполнителя на главную роль в фильме «Человек-амфибия» (режиссёру Владимиру Чеботарёву на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто бы не знал). После выхода фильма (который стал лидером советского кинопроката 1962 года) Владимир Коренев стал знаменит как «Человек-амфибия», став секс-символом страны.

В 1961 году пришёл в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), куда его пригласил Михаил Яншин, руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев был ведущим артистом труппы.

До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. После окончания 2014—2015 учебного года факультет расформирован ввиду отсутствия прибыли.

Смерть 
Владимир Борисович Коренев скончался 2 января 2021 года на 81-м году жизни в Москве от коронавируса. Прощание с Владимиром Борисовичем прошло 5 января 2021 года в Москве в Электротеатре «Станиславский». Похоронили актёра в тот же день рядом с родителями на Введенском кладбище (участок № 1). 20 июня 2022 года, в день рождения актёра, на его могиле открыт надгробный памятник.

Семья 
 Жена (1961—2021) — Алефтина Константинова, заслуженная артистка РФ (1999), актриса Электротеатра «Станиславский».
 Дочь — Ирина Коренева, актриса Электротеатра «Станиславский».
 Внук — Егор, выпускник Высшей школы экономики.
 правнучка — Мария.

Роли в театре 
 «Прощание в июне», режиссёр Александр Товстоногов
 «Сирано де Бержерак», режиссёр Борис Морозов
 «Мужской род, единственное число», режиссёр Семён Спивак
 «Авария», режиссёр Александр Галибин
 «Стакан воды», режиссёр Сергей Алдонин
 «Куба — любовь моя», режиссёр Татьяна Ахрамкова
 «Хлестаков», режиссёр Владимир Мирзоев
 «Собачье сердце», режиссёр Александр Товстоногов
 «Синяя птица», режиссёр Борис Юхананов
 «Перед заходом солнца», режиссёр Владимир Космачевский
 «Пиноккио», режиссёр Борис Юхананов

Фильмография

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (19.04.1988)
 Народный артист Российской Федерации (31.08.1998)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Коренев на ruskino.ru
 Профиль на сайте rusactors.ru
 Владимир Коренев: «Оглядев фигуру дублёрши, Вертинская сказала: „Она сниматься не будет!“» // Семь Дней

Персоналии:Театр им. Станиславского
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Измаил
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Введенском кладбище